Ufficiale di campo – collaboratore arbitrale nella pallacanestro
 Unione Democratica di Catalogna (Unió Democràtica de Catalunya) – partito politico spagnolo
 Union Democratica del Camerun (Union démocratique du Cameroun) – partito politico camerunese
 Unione di Centro (Francia) (Union du Centre) – partito politico francese 
 Unione Democratica di Centro (francese Union Démocratique du Centre; tedesco Schweizerische Volkspartei, SVP) – partito politico svizzero 
 Unione di Centro (1993) – partito politico italiano del passato
 Unione di Centro (2002) – partito politico italiano
 United Daughters of the Confederacy
 Universal Decimal Classification – Classificazione Decimale Universale
 Università di La Coruña (Universidade da Coruña) – università spagnola
 Università del Distretto di Columbia (University of the District of Columbia) – università statunitense